Einars ou Einārs sont des prénom masculin letton pouvant désigner:

Prénom
 (né en 1965), joueur letton de football
Einars Repše (né en 1961), homme d'État letton 
 (né en 1973), coureur olympique letton
 (né en 1961), lugeur olympique letton-soviétique

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom letton